La nazionale di pallacanestro femminile italiana Under 17 è una selezione giovanile della nazionale italiana femminile, ed è rappresentata dalle migliori giocatrici di nazionalità italiana di età non superiore ai 17 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Attualmente l'allenatore è Giovanni Lucchesi.

Piazzamenti

Mondiali
2012 6°
2014 13°
2016  2°
2018 5°

Formazioni

Collegamenti esterni 
 

 U17